Luigi Alessandro di Borbone-Francia (1678-1737) – nobile francese, figlio di Luigi XIV
 Luigi Alessandro di Borbone-Penthièvre (1747-1768) – nobile francese, principe di Lamballe